pillbox (bunker), een rond militair verdedigingswerk
 Pillbox (hoed), een kleine dameshoed